Елизабета Померанијска (око. 1347 – 15. април 1393) је била четврта и последња супруга Карла IV, цар Светог римског царства и краља Чешке. Њени родитељи су били Богуслав V, војвода Помераније, и Елизабета Пољска. Њени родитељи по мајци били су Казимир III и Алдона Литванска.

Брак 
Венчање Карла и Елизабете је одржано 21. маја 1363. у Кракову, само годину дана после смрти Карлове треће супруге Ане Свидницке. Невеста је имала 16 година, док је младожењи било 47. Карло је оженио Елизабету углавном из дипломатских разлога, пошто је брак помогао разбијању анти-чешке коалиције коју је водио Рудолф IV, војвода од Аустрије, са пољским и угарским краљевима као ученисцима. Еизабета је крунисана 18. јуна 1363. за краљицу Чешке у чешкој престоници Прагу, а пет година касније, 1. новембра 1368, папа Урбан V ју је у Риму крунисао за царицу Светог римског царства.

Удовоштво 
После супругиве смти 29. новембра 1387. Елизабетион посинак Вацлав IV, Карлов син из претходног брака, је ступио на престо. Елизабета се затим бринула за своја два сина, углавног за старијег Жигмунда, кога је подржавала у његовим напорима да постане краљ краљ Угарске.

Елизабета је надживела Карла IV за 15 година. Преминула је 14. фебруара 1393. у Кениграцу и сахрањена је поред свог супруга у Катедрали Светог Вида.

Породично стабло 

Рођени 1347.
Умрли 1393.
Царице Светог римског царства